Валло ()

Валло-делла-Луканія — муніципалітет у регіоні Кампанія, провінція Салерно
 Валло-ді-Нера — муніципалітет у регіоні Умбрія, провінція Перуджа
 Валло-Торинезе — муніципалітет у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин

Див. також 

 Вало